Сан-Жоа́н-Деспи́ (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 5,58 км². Население — 32338 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Patrimonio histórico-artístico de San Juan Despí

Муниципалитеты Барселоны